CSIT steht für:
Confédération Sportive Internationale du Travail, internationaler Arbeitersport-Verband
Computer Science and Information Technology
Coral Sea Islands Territory, ein australisches Außengebiet, siehe Coral Sea Islands

Abkürzung